MŠK Žilina (celým názvem: Mestský športový klub Žilina) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v krajském městě Žilina ve stejnojmenném kraji. Od sezóny 1996/97 působí v tamní nejvyšší fotbalové soutěži. Za dobu své existence vybojoval klub celkem sedm ligových titulů. Klubové barvy žlutá a zelená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu pod Dubňom s kapacitou 11 181 diváků.

Historie 

Fotbalový klub byl založen v roce 1908, zakládající členové pak 20. června 1909 pojmenovali organizaci Kroužek žilinských sportovců (v té době  Zsolnai testgyakorlók köre). V období mezi světovými válkami v letech 1928 a 1929 se dvakrát stal slovenským mistrem. Mezinárodně nejznámějším odchovancem Žiliny je Marek Mintál, jenž se stal nejlepším ligovým střelcem ve slovenské lize a v sezóně 2004/05 i králem střelců v německé Bundeslize.

V sezóně 2016/17 získala Žilina svůj sedmý titul mistra Slovenské republiky.

Získané trofeje 
 1. slovenská fotbalová liga (7×)
 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2009/10, 2011/12, 2016/17
 Slovenský fotbalový pohár (1×)
 2011/12
 Slovenský fotbalový superpohár (5×)
 2003, 2004, 2007, 2010, 2012

Historické názvy 

Zdroj: 

 1908 – Zsolnai TK (Zsolnai Testgyakorlók Köre)
 1919 – ŠK Žilina (Športový klub Žilina)
 1948 – JTO Sokol Slovena Žilina (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Slovena Žilina)
 1953 – DŠO Iskra Slovena Žilina (Dobrovoľná športová organizácia Iskra Slovena Žilina)
 1956 – DŠO Dynamo Žilina (Dobrovoľná športová organizácia Dynamo Žilina)
 1963 – TJ Jednota Žilina (Telovýchovná jednota Jednota Žilina)
 1967 – TJ ZVL Žilina (Telovýchovná jednota Závody valivých ložísk Žilina)
 1990 – ŠK Žilina (Športový klub Žilina)
 1995 – MŠK Žilina (Mestský športový klub Žilina)

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled 

Zdroj: 

 1938–1944: 1. slovenská liga
 1945–1946: Státní liga – sk. A
 1946–1948: Státní liga
 1949–1950: Celostátní československé mistrovství
 1951–1952: Mistrovství československé republiky
 1953: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1954–1955: Přebor československé republiky
 1956: 1. liga
 1957–1958: 2. liga – sk. B
 1958–1959: 1. liga
 1959–1960: 2. liga – sk. B
 1960–1961: 2. liga – sk. C
 1961–1962: 1. liga
 1962–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1966: 2. liga – sk. B
 1966–1978: 1. liga
 1978–1981: SNFL
 1981–1982: 1. SNFL
 1982–1988: 1. liga
 1988–1993: 1. SNFL
 1993–1995: 1. liga
 1995–1996: 2. liga
 1996–: 1. liga

Jednotlivé ročníky 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Známí hráči 
  Martin Fabuš
  Stanislav Griga
  Marek Mintál
  Viktor Pečovský
  Peter Pekarík
  Zdeno Štrba
  Radoslav Zabavník

MŠK Žilina „B“ 

MŠK Žilina „B“ je rezervní tým Žiliny. Od sezóny 2014/15 působí ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezónách 2016/17 a 2017/18, kdy se ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled 

Zdroj: 

 1962–1973: Krajský přebor – sk. Střed
 1973–1977: Divize F

 1984–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1990: Divize – sk. Střed
 1992–1993: I. A trieda  – sk. A
 1995–1998: 3. liga – sk. Střed
 1998–1999: 4. liga  – sk. Sever
 1999–2004: 3. liga – sk. Střed
 2008–2011: 3. liga – sk. Východ
 2011–2013: 4. liga 
 2013–2014: 3. liga – sk. Východ
 2014–2017: 2. liga – sk. Západ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2010/11: Rezervní tým se po sezóně odhlásil ze 3. ligy, následně se po fúzi s Kotrčinou Lúčkou přihlásil pouze do 4. ligy  (4. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908
MŠK